Ornitholestes (signifiant « voleur d'oiseaux ») est un petit dinosaure théropode du Jurassique tardif (Brushy Basin Member de la Formation de Morrison, Kimméridgien moyen, il y a environ 154 millions d'années) de la Laurasie occidentale (la région qui devait devenir l'Amérique du Nord).

Ornitholestes n'est connu que d'un seul squelette partiel avec un crâne très écrasé trouvé à la carrière Bone Cabin près de Medicine Bow, Wyoming, en 1900. Il a été décrit par Henry Fairfield Osborn en 1903. Une main incomplète fut plus tard attribuée à Ornitholestes, bien qu'elle semble maintenant appartenir à Tanycolagreus. Le type (et la seule espèce connue) est O. hermanni. Le nom spécifique rend hommage à Adam Hermann, préparateur de l'American Museum of Natural History.
Ornitholestes est souvent représenté avec une corne sur le nez, mais à partir de 2003, la théorie fut abandonné. Il ne s'agissait que d'un écrasement de fossile, pointant vers le haut. 
Malgré cela,  elle fut introduite dans le célebre documentaire 
Walking With Dinosaurus, de la BBC. Et devenu une image populaire dans les médias.

Description 
Ornitholestes était un carnivore bipède. Sa tête était proportionnellement plus petite que celle de la plupart des autres dinosaures prédateurs, mais le crâne était fortement construit, avec un museau court et une mâchoire inférieure robuste. Les orbites (orbites oculaires) étaient assez grandes, mesurant plus de 25 % de la longueur du crâne. Il n'y a aucune indication d'un anneau oculaire osseux. 

Les dents de devant étaient quelque peu coniques, avec des dentelures réduites ; les dents de derrière étaient recourbées et plus nettement dentelées, semblables à celles des autres dinosaures théropodes. Henry Fairfield Osborn (1903) a compté quatre dents dans le pré-maxillaire, dont la dent de devant était la plus grande dans la mâchoire supérieure. En revanche, Gregory S. Paul (1988) a représenté le crâne avec seulement trois dents prémaxillaires restantes, beaucoup plus petites que celles illustrées par Osborn. Chaque maxillaire (principal os porteur de dents dans la mâchoire supérieure) contenait dix dents, et chaque mandibule (l'os de la mâchoire inférieure portant les dents) contenait douze dents. Les rangées de dents des Ornitholestes étaient courtes, la rangée dentaire (inférieure) étant encore plus courte que la rangée maxillaire (supérieure), même si l'os dentaire lui-même était exceptionnellement long à l'arrière, atteignant un point situé sous le milieu de l'orbite de l'œil. Les dents ne s'étendaient pas aussi loin que les orbites, et aucune rangée de dents ne couvrait beaucoup plus du tiers du crâne.

Une zone d'os brisé près de la narine semble bombée vers le haut, ce qui a conduit Gregory S. Paul à suggérer dans Predatory Dinosaurs of the World (1988) que Ornitholestes avait une corne nasale « plutôt semblable à une crête de poulet ». Oliver W.M. Rauhut (2003) et Kenneth Carpenter et al (2005a) ont tous deux rejeté cette interprétation et ont indiqué que l'évasement de l'os vers le haut était dû à l'écrasement post-mortem du crâne. L'illustration mise à jour par Paul dOrnitholestes dans son livre Princeton Field Guide to Dinosaurs de 2010 ne contient plus la corne nasale. Cependant, cette caractéristique reste encore aujourd'hui très ancré dans la conscience collective du public, et encore dans beaucoup de représentations, vu que l'animal était davantage reconnu par cette caractéristique que par le reste de son corps, et qu'elle le rendait plus identifiable comparé aux autres théropodes similaires.Ornitholestes avait un cou relativement court avec une légère courbe sigmoïdale (en forme de S). La queue était longue et en forme de fouet, couvrant plus de la moitié de la longueur du corps. Toutes les vertèbres n'ont pas été préservées, mais Osborn (1917) a estimé qu'''Ornitholestes avait neuf ou dix vertèbres cervicales (cou), treize vertèbres dorsales (dos), quatre vertèbres sacrées (hanche), et 39 à 44 vertèbres caudales (queue). Carpenter et ses collaborateurs (2005a) ont noté que l'échantillon contenait cinq vertèbres sacrées. Ornitholestes était un théropode à corps court, ce qui se reflétait dans les courtes dimensions avant et arrière des vertèbres cervicales et dorsales.

Les membres antérieurs d'Ornitholestes étaient relativement longs, un peu moins des deux tiers de la longueur des membres postérieurs. L'humérus (os du bras supérieur) était lourdement construit et un peu plus long que le radius et le cubitus (os de l'avant-bras). L'humérus et le radius étaient droits. Les griffes des doigts I et II de la main étaient à peu près de la même taille. Bien que le troisième unguéal de la main (os portant l'ongle ou la griffe) n'ait pas été conservé, l'extrapolation des parents les plus proches dOrnitholestes indique qu'il était probablement plus court que les deux premiers.Ornitholestes est souvent dépeint comme un théropode rapide aux longues jambes, mais les os des membres inférieurs étaient assez courts. Osborn (1917) a calculé que le tibia manquant ne mesurait que 70,6 % de la longueur du fémur (os de cuisse). Les métatarses (os du pied) étaient très rapprochés, mais ils n'ont pas fusionné ensemble.  Comme c'est typique des théropodes, les pieds étaient tridactyles (avec trois orteils portant des griffes). John H. Ostrom (1969) a noté que la griffe du doigt II (l'orteil le plus interne) était plus grande que celle des doigts III et IV, et a suggéré que ce doigt pourrait avoir porté une griffe falciforme modifiée similaire à celle de Deinonychus. Cependant, comme Ostrom (1969) et Paul (1988) l'ont noté, la mauvaise conservation du doigt II rend cette hypothèse difficile à confirmer. 

Dans sa description de 1903, Osborn écrit que la longueur d'Ornitholestes du « crâne et de la colonne vertébrale tels que restaurés » était de 2,22 m. Cependant, cette reconstruction était inexacte, étant basée en partie sur la restauration du sauropodomorphe basal Anchisaurus par Othniel Charles Marsh, et le cou et le tronc étaient trop longs. David Norman (1985) et John Foster (2007) ont tous deux estimé qu'''Ornitholestes faisait environ 2 m de long.  Dans Predatory Dinosaurs of the World (1988) de Gregory S. Paul, la longueur des Ornitholestes était d'environ 2,08 mètres.

Paul (1988) et Foster (2007) ont tous deux estimé que les Ornitholestes pesaient . John A. Long et Peter Schouten (2008) ont suggéré une masse légèrement supérieure à .

Découverte et histoire 
Ornitholestes a été le premier théropode découvert dans les années 1900. Le squelette holotype (AMNH 619) a été trouvé en juillet 1900 dans la carrière Bone Cabin du Wyoming par une expédition de l'American Museum of Natural History par Peter C. Kaisen, Paul Miller et Frederic Brewster Loomis. Il représente un squelette partiel avec crâne, comprenant de nombreux éléments de la colonne vertébrale, des membres antérieurs, du bassin et des membres postérieurs. Henry Fairfield Osborn a nommé et décrit scientifiquement le spécimen en 1903. Le nom de genre Ornitholestes, initialement suggéré par Theodore Gill, signifie « voleur d'oiseaux » et est dérivé du grec ὄρνις/ornis, ornithos (« oiseau ») et λῃστήσ/lestes (« voleur »). Le nom de l'espèce (hermanni) rend hommage à Adam Hermann, le préparateur en chef du Musée, qui a dirigé la restauration et le montage du squelette. 

Une main incomplète (AMNH 587) a été attribuée à Ornitholestes par Osborn dans sa description du genre en 1903. Cependant, comme l'a noté Gregory S. Paul (1988), la mauvaise conservation des éléments correspondants dans le spécimen type a rendu cette association « provisoire ». En 2005, Kenneth Carpenter et al. ont décrit un nouveau petit théropode, Tanycolagreus, dont le squelette a été trouvé dans la carrière Bone Cabin à quelques centaines de mètres de l'AMNH 587. Comme l'AMNH 587 était pratiquement identique à la main conservée du spécimen de type Tanycolagreus, elle est maintenant considérée comme appartenant à ce dinosaure et non à Ornitholestes. À la suite de cette réaffectation, Phil Senter (2006) note que « notre connaissance d'Ornitholestes ne peut être puisée maintenant que dans l'holotype ». John Foster (2007) a signalé que certains fragments de la carrière Dry Mesa pourraient appartenir à Ornitholestes, bien que ceux-ci n'aient pas encore été décrits. 

En 1920, Charles Whitney Gilmore conclut qu'Ornitholestes était identique à Coelurus ; en 1934, Oliver Perry Hay ne reconnaissait qu'une différence au niveau de l'espèce, nommant Coelurus hermanni, mais en 1980, John Ostrom redonna le genre.

Classification 
L'arbre généalogique suivant illustre une synthèse des relations des principaux groupes coelurosauriens à partir de diverses études menées dans les années 2010.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Dinosaure du Jurassique
Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1903